Krokus (of Crocus) - geslacht uit de lissenfamilie
 M917 Crocus (1987) - Belgische mijnenjager